Castrignano de' Greci – comune italiano in provincia di Lecce
 Castrignano del Capo – comune italiano in provincia di Lecce
 Castrignano – frazione di Langhirano in provincia di Parma
Andrea Castrignano – designer e conduttore televisivo italiano.